Koplowitz: ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Koplowitz (* 1950), spanische Unternehmerin
 Jan Koplowitz (1909–2001), deutscher Schriftsteller
 Oskar Koplowitz (1911–1984; Geburtsname von Oskar Seidlin), US-amerikanischer Germanist und Autor deutscher Herkunft
 Stephan Koplowitz, US-amerikanischer Choreograph und Multimediakünstler